Munera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Munera (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Munera (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar